Australian Open Goldfields − drugi duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2014/2015, rozegrany został w Bendigo w Australii w dniach 30 czerwca−6 lipca 2014 roku.

Nagrody 
Rozkład nagród finansowych na turniej w 2014 roku:

Zwycięzca: $ 75 000 
II miejsce: $ 32 000 
Półfinalista: $ 20 000 
Ćwierćfinalista: $ 17 000 
Ostatnia 16: $ 12 000 
Ostatnia 32: $ 9000 
Ostatnia 48: $ 1600 
Ostatnia 64: $ 750 
Ostatnia 96: $ 150

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Bendigo 30 czerwca 2014 roku.

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 

Mecze fazy kwalifikacyjnej rozegrane zostaną 30 maja–3 czerwca 2014 w The Capital Venue w Gloucester, Anglia. Każdy mecz rozgrywany jest do 5 wygranych partii.

Breaki stupunktowe

Faza telewizyjna 

 140, 109, 103, 100  Neil Robertson
 139  Mark Davis
 127  John Higgins
 122  Mark Joyce
 114, 114, 110, 107, 106, 101, 101, 100  Judd Trump
 109  Dominic Dale
 108  Peter Ebdon

 107  Martin Gould
 107  Robert Milkins
 104  Ricky Walden
 105  Matthew Stevens
 103  Fergal O’Brien
 103  Shaun Murphy
 102  Stuart Bingham

Faza kwalifikacyjna 

 140, 110  Joe Swail
 139  Cao Yupeng
 138, 119  Liam Highfield
 136  Elliot Slessor
 136  Zhou Yuelong
 130  Nigel Bond
 129  Luca Brecel
 126  Jamie Jones
 126  Mark King
 121, 103  Jack Lisowski
 121  Scott Donaldson
 118  Anthony McGill
 114  Steven Hallworth

 113  Alan McManus
 108  Aditya Mehta
 108  Cao Xinlong
 107  Andrew Higginson
 106  Liang Wenbo
 106  Ian Burns
 105, 100  Barry Pinches
 105  Mark Joyce
 104, 100  Lee Walker
 102  Oliver Brown
 102  Paul Davison
 100  Daniel Wells

Przypisy 

2014
2014 w sporcie
2014 w Australii